

Anno 
 799 o 799 a.C.

Codici 
 799 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Winchester, nella Contea di Middlesex (Massachusetts), degli USA

Matematica 
 799 – numero